Cairo peut désigner

 Cairo, une bibliothèque graphique libre ;
 Cairo, un groupe de rock progressif ;

Toponymes 
 Cairo est le nom anglophone du Caire ;

États-Unis
 Cairo est une ville du sud de l’Illinois ;
 Cairo est une ville de Géorgie ;
 Cairo, un village du comté de Randolph, dans le Missouri ;
 Cairo, une ville dans l'État de New York ;
 Cairo, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Cairo, village situé en Ohio ;
 Cairo est une ville de Virginie-Occidentale.

Italie 
 Cairo Montenotte est une ville de Ligurie.

Patronymes 
 Alberto Cairo (né en 1952), physiothérapeute et humanitaire italien ;
 Ellery Cairo (né en 1978), footballeur néerlandais ;
Poal Cairo (né en 1973), acteur néerlandais.

Culture 

 Cairo ! est un album de la série de bande dessinée Michel Vaillant ;
 Cairo est un film américain réalisé par W. S. Van Dyke sorti en 1942 ;
 Cairo est un film américain réalisé par Wolf Rilla sorti en 1963 ;

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme